The Unquestionable Truth (Part One) – piąte studyjne wydawnictwo zespołu Limp Bizkit wydane w 2005 roku. Jest to EP, czyli tzw. mini-album". Na wyraźne życzenie artystów płyta nie miała żadnej kampanii reklamowej. Wydawnictwo to jest pierwszym albumem nagranym po ponownym dołączeniu Wesa Borlanda do zespołu.

Lista utworów 
 "The Propaganda" - 5:16
 "The Truth" – 5:28
 "The Priest" – 4:59
 "The Key" – 1:24
 "The Channel" – 4:41
 "The Story" – 3:59
 "The Surrender" – 3:31

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2005
Albumy Limp Bizkit
Albumy wyprodukowane przez Rossa Robinsona
Albumy Geffen Records